-{Rule, Britannia!}- је британска патриотска песма настала из поеме „-{Rule, Britannia}-” Џејмса Томаса, а чији је композитор Томас А. Арне 1740. године.

Оригинални текст 

1
-{When Britain first, at Heaven's command
Arose from out the azure main; 
This was the charter of the land,
And guardian angels sang this strain:

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."

2
The nations, not so blest as thee,
Must, in their turns, to tyrants fall;
While thou shalt flourish great and free,
The dread and envy of them all.

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."

3
Still more majestic shalt thou rise,
More dreadful, from each foreign stroke;
As the loud blast that tears the skies,
Serves but to root thy native oak.

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."

4
Thee haughty tyrants ne'er shall tame:
All their attempts to bend thee down,
Will but arouse thy generous flame;
But work their woe, and thy renown.

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."

5
To thee belongs the rural reign;
Thy cities shall with commerce shine:
All thine shall be the subject main,
And every shore it circles thine.

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."

6
The Muses, still with freedom found,
Shall to thy happy coast repair;
Blest Isle! With matchless beauty crown'd,
And manly hearts to guard the fair.

"Rule, Britannia! rule the waves:
"Britons never will be slaves."}-

Употребе 

 Џон Ленон певао је део песме у филму Ноћ после тешког дана.
 Коришћено је у игрици -{Sid Meier's Civilization IV}- за тему краљице Викторије.
 Фанови шкотског фудбалског тима Глазгов Ренџерс певају је на утакмицама.

Спољашње везе 

 -{Married To A Mermaid}-
 Клавирска верзија (9-{KB}-, -{MIDI}- формат)
 Оркестарска верзија (121-{KB}-, -{MP3}- формат)
 Песма у извођењу БиБиСијевог симфонијског оркестра, (4:27 минута, ca 4 -{MB}-, -{MP3}- формат)
 Варијација песме на клавиру

Уједињено Краљевство
Родољубиве песме